Бахтеми́рский сельский совет — муниципальное образование в составе Икрянинского района Астраханской области, Российская Федерация. Административный центр — село Бахтемир.

Географическое положение 
МО «Бахтемирский сельсовет» Икрянинского района Астраханской области расположено в правобережье реки Бахтемир. Расстояние от г. Астрахани 30 км с юга. Сельсовет граничит на юге с муниципальным образованием «Икрянинский сельсовет», на севере с МО «Наримановский сельсовет», на западе с МО «Восточнинский сельсовет», на северо-востоке с МО «Рабочий посёлок Ильинка», на Востоке с МО «Рабочий посёлок Красные Баррикады».

История 
Бахтемирский сельсовет образован в составе Икрянинской волости Астраханского уезда в 1921 году, а Икрянинского района — июль 1925 года и 1928 году, также входил в состав Трусовского района в 1927 году. Муниципальное образование «Бахтемирский сельсовет» зарегистрировано 27 ноября 1996 года.

Население

Состав поселения

Хозяйство 
Основным хозяйством МО «Бахтемирский сельсовет» является добыча и переработка рыбы, также выращивание и торговля овощами. Предприятия на территории сельсовета: Бертюльский осетровый завод, рыболовецкий колхоз «Большевик», ООО «Экоресурсы», ООО «Коммунальщик», ПО «Бахтемирское», ООО «Бахтемир», Зверевский кирпичный завод.

В феврале 2014 года состояние хозяйства в муниципалитете подверглось критике со стороны СМИ. В частности — полное отсутствие уличного освещения.

Объекты социальной сферы 
На территории сельсовета действуют следующие учреждения: 2 детских сада, 2 средних школы, участковая больница, дом культуры, библиотека, дошкольная школа искусств.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации 

Икрянинский район
Сельские поселения Астраханской области